Ritmo puede referirse a:

 Ritmo musical
 Ritmo armónico
 Ritmo libre
 Ritmo lombardo
 Ritmos latinos
 Rítmica en cruz
 Ritmo Peligroso (banda)

 Ritmo métrico, en poesía.
 Timing (arte)
 Ritmo (Artística)
 Ritmo básico

 Ritmo biológico
 Ritmo cardíaco
 Ritmo sinusal
 Ritmo circadiano, oscilación biológica.
 Ritmo infradiano
 Ritmo nictemeral
 Ritmo ultradiano
 Método del ritmo

 Fiat Ritmo, modelo de utilitario.

Ritmo, revista española.
Ritmo, revista chilena.